AFAQ 26000 et AFAQ 26000 Collectivité sont des méthodes d'évaluation de la responsabilité sociétale proposée par AFNOR Certification, selon les critères de la norme ISO 26000 de responsabilité sociétale des organisations.

L'existence de cette méthode est due au fait que la norme ISO 26000, contrairement à la plupart des autres normes, ne fixe pas des exigences, mais seulement des lignes directrices. En conséquence, il n'existe pas de « certification ISO 26000 », comme il existe par exemple une certification ISO 14000.

L'évaluation AFAQ 26000 permet à une organisation de mettre en évidence, vis-à-vis de ses parties prenantes, les efforts qu'elle déploie en faveur du développement durable. Elle aboutit à la délivrance du label de qualité "Engagé RSE".

AFAQ 26000 est issue de la méthode AFAQ 1000NR développée depuis 2007, pour laquelle AFNOR Certification dispose de retours d'expérience depuis 2010.

D'autres pays que la France ont des démarches similaires.

Il existe une version qui s'adresse aux collectivités territoriales : AFAQ 26000 Collectivités, anciennement appelée AFAQ 1000NR Territoires, qui se base sur la norme ISO 26000 et sur l’Agenda 21.

Destiné aux collectivités territoriales de toutes tailles et de tous types (communes, départements, régions…), AFAQ 26000 Collectivités mesure le niveau d’intégration de la responsabilité sociétale dans les collectivités en s’intéressant :

Critères d'évaluation 

L'organisation est notée en fonction de critères :

 de pratiques :
 vision en termes de responsabilité sociétale et gouvernance,
 intégration de la responsabilité sociétale et communication,
 ressources humaines, relations et conditions de travail,
 modes de production, de consommations durables et questions relatives aux consommateurs,
 ancrage territorial : communautés et développement local ;

 de résultats :
 résultats environnementaux,
 résultats sociaux,
 résultats économiques.

Résultats 
Il y a quatre niveaux de maturité :
 Initial ;
 Progression ;
 Confirmé ;
 Exemplaire.

Notes et références

Voir aussi 
 ISO 26000

Liens externes 
 AFAQ 26000 sur le site de l'AFNOR 

Responsabilité sociétale des entreprises